Altom Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Altom Branch (Hardin Creek), Fluss im Hardin County, Bundesstaat Tennessee
 Altom Branch (Stewman Creek), Fluss im Decatur County, Bundesstaat Tennessee